Pod názvem Hlahol bylo založeno v Čechách několik pěveckých sborů:

 Hlahol pražský
 Hlahol nymburský
 Hlahol plzeňský 
 Hlahol vinohradský
 Hlahol českobudějovický
 Hlahol táborský
 Hlahol brněnský
 Hlahol čáslavský
 Hlahol písecký
 Hlahol adamovský
 Hlahol žebrácký

Kromě to byla slovem Hlahol pojmenována:

 Hlahol (sbírka) – sbírka čtverozpěvů pro mužské hlasy
 Hlahol (hudební příloha) – slovenská hudební příloha časopisu Sokol